Национальный чемпионат I 2018/2019 () — 120-й сезон чемпионата Венгрии по футболу. Также известен как NB I и под спонсорским названием OTP Bank Liga.

Сезон начался 21 июля 2018 года и закончился 19 мая 2019 года. Чемпионом страны 30-й раз стал «Ференцварош», высший дивизион по итогам сезона покинули МТК и «Халадаш».

Команды 
«Балмазуйварош» и «Вашаш» закончили предыдущий сезон на последних двух местах и были переведены во второй дивизион (NB II), откуда в высший дивизион вышли, занявшие первые два места по итогом прошлого сезона, МТК и «Кишварда».

Стадионы и города 

* «МОЛ Види» сыграл пять игр на стадионе «Панчо Арена», пока не был открыт их новый стадион «МОЛ Арена Шошто».

Тренеры, капитаны, поставщики экипировки и спонсоры

Турнирная таблица

Статистика чемпионата

Бомбардиры

Хет-трики

Посещаемость 

Источник: League matches: NB I 2018/2019

* Играл в прошлом сезоне в NB II.

** «МОЛ Види» сыграл пять игр на стадионе «Панчо Арена», пока не был открыт их новый стадион «МОЛ Арена Шошто».

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Чемпионат Венгрии на сайте uefa.com
 Чемпионат Венгрии на soccerway

Чемпионат Венгрии по футболу
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2018 году
Спорт в Венгрии в 2019 году